Juhász Pál (1916–1984) orvos, pszichiáter, neurológus
 Juhász Pál (1924) operaénekes (tenor), operettbonviván
 Juhász Pál (1944) közgazdász, agrárszociológus
 Juhász Pál (1965) író, filmes, grafikus